abdukcja – ruch kończyny
 rozumowanie abdukcyjne